Lawrence Doherty ha battuto in finale Harold Mahony 6-1, 6-2, 4-6, 2-6, 14-12 nel torneo preliminare, ma il detentore del titolo Reginald Doherty ha battuto Lawrence Doherty 6-3, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1898